Brian Kennedy (n. 1966) – cantante nordirlandese naturalizzato irlandese
 Brian Kennedy (n. 1983) – produttore discografico statunitense